Bangai ist der Name der geographischen Objekte:

Indonesien
 Bangai (Torgamba), Ort in Indonesien
 Bangai (Jayapura) (Kampung Bangai), Dorf in Indonesien
 Bangai Jaya

Kiribati
 Bangai (Tabiteuea) (Pangai), Siedlung auf Tabiteuea

Malaysia
 Sungai Bangai, Bach

Nepal
 Bangai (Kapilvastu), Dorf in Nepal
 Bangai (Rupandehi), Dorf in Nepal
 Bangai Marchwar, Dorf in Nepal
 Hati Bangai, Dorf in Nepal
 Khadawa Bangai, Dorf in Nepal

Nigeria
 Bangai Hills

Philippinen
 Bangai Point, Landspitze

Siehe auch
 Bangai-O Spirits, Computerspiel
 Lāl Bangai Sar, Berg in Pakistan
 Banggai, indonesischer Verwaltungsbezirk
 Bangai Shain, japanische Manga-Serie
 Pangai, Ort in Tonga